Жердское сельское поселение или муниципальное образование «Жердское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Мезенском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальной единице в Мезенском районе — Жердскому сельсовету

Административный центр — село Жердь.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 411-25-ОЗ, с 1 июня 2021 года Жердское сельское поселение и Козьмогородское сельское поселение объединены в Зареченское сельское поселение с административным центром в деревне Козьмогородское.

География 
Жердское сельское поселение находится в центральной части Мезенского муниципального района, на берегах рек Мезень и Пёза. На севере граничит с Дорогорским сельским поселением.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят населённые пункты:

Палеонтология 
В Усть-Пёзе был обнаружен вид Macroleter poezicus — типовой для рода макролетер — вымершей среднепермской рептилии из семейства Nycteroleteridae подкласса анапсид.

См. также 
 Список населённых пунктов Мезенского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Мезенский район (Жердский сельсовет): Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Мезенского района
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году